Христо Николов Делчев е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Христо Делчев е роден през 1885 година в Кукуш, тогава в Османската империя. Четвърти по големина син е на Никола Делчев и Султана Делчева, а негови братя са Гоце, Димитър и Милан Делчеви. Завършва прогимназия в Кукуш. Работи като търговец на манифактура. Влиза във ВМОРО и става член на кукушкия революционен комитет.

При избухването на Балканската война в 1912 година Христо Делчев е доброволец в Македоно-одринското опълчение и служи в Кукушката чета и 15 щипска дружина. След опожаряването на Кукуш през 1913 година цялата фамилия Делчеви се отправя към България. Христо Делчев се установява в Горна Джумая. След Междусъюзническата война Делчев участва във възстановяването на ВМОРО и е войвода в Кукушко. В 1915 година взима участие във Валандовската акция.

Христо Делчев с жена си и децата живее в Горна Джумая; при него по-късно е и баща му Никола. Децата на Христо са Георги (р. 1909), Никола (р. 1911), Елена (р. 1913) и Маргарита (р. 1920). 

През 1924 г. се премества в София. Работи като тютюнев работник в складовете.

Христо Делчев умира през 1927 година.

Негов правнук е диригентът Христо Христов.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Македоно-одрински опълченци
Христо
Родени в Кукуш
Починали в София
Борци срещу сръбската въоръжена пропаганда в Македония
Български подофицери
Български военни дейци от Първата световна война
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Български имигранти от Македония в Благоевград